Il singolare del torneo di tennis Montevideo Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Eduardo Medica che ha battuto in finale Christian Ruud 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Karim Alami (primo turno)
 Assente
 Martín Rodríguez (semifinali)
 Christian Ruud (finale)

 Hernán Gumy (primo turno)
 André Sá (secondo turno)
 Tomas Nydahl (primo turno)
 Márcio Carlsson (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montevideo Challenger 1998